Kirkeby (Svendborg), een plaats in de Deense gemeente Svendborg
Kirkeby (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Svendborg
Per Kirkeby (geb. 1938), Deens kunstenaar

Zie ook
Kirkby